Knollwood kan syfta på:

 Knollwood, Illinois
 Knollwood, Texas